Rage (відеогра)
 ATI Rage — серія відеокарт
 Rockstar Advanced Game Engine — графічний рушій

Музичні гурти: 
 Rage (гурт) (RAGE) — німецький хеві-метал гурт
 Rage Against the Machine — американський рок-гурт